Pierwszy gabinet Williama Pitta Młodszego – urzędujący w latach 1783–1801
 Drugi gabinet Williama Pitta Młodszego – urzędujący w latach 1804–1806